Ческе-Будеёвице:

 Ческе-Будеёвице — город на юге Чехии, административный центр Южночешского края.
 Ческе-Будеёвице — один из 7 районов Южночешского края Чехии.